Baillon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Antoine François Baillon
 Henri Ernest Baillon
 Louis Antoine Francois Baillon